Karol Stromenger (1848-1895) – adwokat, fotograf
 Karol Stromenger (krytyk muzyczny) (1885-1975) – krytyk muzyczny, publicysta